

Belgique 
 Tongerlo, une section de la commune belge de Westerlo en province d'Anvers célèbre par sa très ancienne abbaye et ses refuges.  
 Hussards de Tongerloo : régiment levé sur les terres de l'abbaye de Tongerlo lors de la Révolution brabançonne commandé par Godefroi Hermans, le père-abbé.
 Tongerlo, bière belge d'Abbaye reconnue de cette commune.  l'Abbaye de Tongerlo est une abbaye de Pères prémontrés.
 Tongerlo, une section de la commune belge de Brée en province de Limbourg.

Pays-Bas 
 Tongerlo, hameau de la commune de Peel en Maas, dans le Limbourg néerlandais

Homonymie de localités